Ollesch ist der Familienname von:

 Alfred Ollesch (1915–1978), deutscher Politiker (FDP)
 Heinz Ollesch (* 1966), deutscher Kraftsportler und mehrfacher Träger des Titels Strongest Man of Germany

Siehe auch:
 Olesch